Marshall County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Marshall County (Alabama) – okres státu Alabama
 Marshall County (Illinois) – okres státu Illinois
 Marshall County (Indiana) – okres státu Indiana
 Marshall County (Iowa) – okres státu Iowa
 Marshall County (Kansas) – okres státu Kansas
 Marshall County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Marshall County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Marshall County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Marshall County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Marshall County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Marshall County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Marshall County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie